Flutto – rimorchiatore della Regia Marina 
 Flutto – sommergibile della Regia Marina